Dmitrijev (männliche Form) bzw. Dmitrijeva (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandr Dmitrijev (* 1982), estnischer Fußballspieler
 Larisa Dmitrijeva (* 1950), litauische Politikerin, Mitglied des Seimas
 Sergej Dmitrijev (* 1959), litauischer Politiker, Mitglied des Seimas

Siehe auch:
 Dmytrijew